Der Begriff Borve ist nicht eindeutig und bezeichnet:

 Borve (Barra), eine Ortschaft auf der schottischen Insel Barra
 Borve (Berneray), eine Ortschaft auf der schottischen Insel Berneray
 Borve (Harris), eine Ortschaft auf der schottischen Insel Harris
 Borve (Lewis), eine Ortschaft auf der schottischen Insel Lewis
 Borve (Skye), eine Ortschaft auf der schottischen Insel Skye

Siehe auch:
Borve Castle (Benbecula), eine Burgruine auf der schottischen Insel Benbecula
Borve Castle (Sutherland), eine Burgruine in der ehemaligen schottischen Grafschaft Sutherland